Raak (tuingereedschap), een soort brede hark of gritsel;
 Raak (frisdrankmerk), een Nederlandse frisdrankfabrikant (voorganger van United Soft Drinks) en een frisdrankmerk;
 Raak Kindercola, een cola speciaal voor kinderen;
 RAAK (actiegroep), Reflectie en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling;
 Raak (tijdschrift), Belgisch maandblad;
 Raak (film), Nederlandse film.
 Raak!, Een Nederlandse meidengroep;
 Raak (De Kast), een nummer van de Nederlandse band De Kast

Personen met de naam Raak 
 Henk Raak, een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog;
 Jannie Raak, een Nederlandse verzetsstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Personen met de naam Van Raak 
 Ronald van Raak - Nederlands politicus voor de Socialistische Partij (SP).